Пендлбери ():
  — город в Англии.
 Пендлбери, Джон (1904—1941) — британский археолог и разведчик.